Алекса́ндр Льво́вич Гальпе́рин (, Баку — 12 августа 1960 года, Москва)— советский востоковед. Доктор исторических наук (1947), профессор (1958).

Биография 
В 1922 году окончил историко-филологический факультет Петроградского университета, в 1924 году — Ленинградский институт живых восточных языков.

В 1932—1940 годах преподавал на Восточном / Специальном факультете Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, в 1934—1935 годах — Московском институте востоковедения, в 1941—1946 годах — МГПИ имени В. И. Ленина, в 1945—1960 годах — на историческом факультете МГУ и в Институте восточных языков при МГУ.

В 1934—1940 годах — старший научный сотрудник Института мирового хозяйства и мировой политики, в 1942—1950 годах — Тихоокеанского института АН СССР, с 1950 года — Института востоковедения АН СССР.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Похоронен на Введенском кладбище (20 уч.).

Научное наследие 
Автор более 100 работ по истории Японии, международным отношениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Труды 
 Японская эмиграция // Мировое хозяйство и мировая политика. — 1927. — № 10—11.
 Голландская Индия // Новый Восток. — Кн. 20—21. — М., 1928.
 Из истории англо-японских отношений. Три союзных договора (1901—1911). — М., 1946.
 Англо-японский союз, 1902—1921 гг. — М., 1947.
 Международные отношения на Дальнем Востоке (1840—1949). — 2-е изд. — М., 1956 (в соавторстве).
 Русская историческая наука о зарубежном Дальнем Востоке в XVII в. — середине XIX в. // Очерки по истории русского востоковедения. — Сб. 2. — М., 1956.
 Очерки новейшей истории Японии. — М., 1957 (в соавторстве).
 Очерки новой истории Японии (1640—1917). — М., 1958 (в соавторстве).
 Очерк социально-политической истории Японии в период позднего феодализма. — М., 1960.

Примечания

Литература 
 Александр Львович Гальперин // Вопросы истории. — 1960. — № 11.
 Милибанд С. Д. Востоковеды России. — М., 2008. — С. 291—292.
 Проблемы востоковедения. — 1960. — № 5.
 

Историки по алфавиту
Востоковеды СССР
Историки СССР
Японисты СССР
Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Выпускники Ленинградского восточного института
Преподаватели Московского института востоковедения
Преподаватели Института стран Азии и Африки
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Сотрудники ИМХиМП
Сотрудники Института востоковедения РАН
Похороненные на Введенском кладбище